Unabhängigkeitsdenkmal steht für:

 El Ángel de la Independencia, Unabhängigkeitsdenkmal in Mexiko-Stadt, Mexiko
 Unabhängigkeitsdenkmal der Ukraine, Kiew
 Unabhängigkeitsdenkmal Brasiliens in Ipiranga, siehe Parque da Independência #Das Monument der Unabhängigkeit
Unabhängigkeitsdenkmal (Aşgabat), Unabhängigkeitsdenkmal in Aşgabat, Turkmenistan
 Unabhängigkeitsdenkmal (Tulcea), Unabhängigkeitsdenkmal in Tulcea, Rumänien
Unabhängigkeitsdenkmal (Taschkent), Unabhängigkeitsdenkmal in der usbekischen Hauptstadt